Plusieurs villes possèdent un palais de la Bourse, parmi lesquelles :

Palais de la Bourse de Bruxelles.

Palais de la Bourse de Bordeaux ;
 Palais de la Bourse de Lyon ;
 Palais de la Bourse de Marseille ;
 Palais de la Bourse de Nantes ;
 Palais de la Bourse de Paris.

Palais de la Bourse de Budapest.

Palais de la Bourse de Florence.
 Palais de la Bourse de Gênes. 
 Palais de la Bourse de Naples.

Palais de la Bourse de Saint-Pétersbourg.